Magniezia är ett släkte av kräftdjur. Magniezia ingår i familjen Stenasellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Magniezia